

Cinema e televisione
Cosmopolitan Productions – casa cinematografica fondata da William Randolph Hearst nel 1918
Cosmopolitan Film – casa produttrice di Carlo Ponti smessa nel 1969
Canal Cosmopolitan – canale televisivo spagnolo

Musica
Cosmopolitan Girl – canzone dell'album Sonic Youth del gruppo musicale Sonic Youth.
Cosmopolitan Bloodloss – singolo del gruppo musicale Glassjaw del 2002.

Altro
Cosmopolitan Greetings Poems: 1986-1993 – libro scritto da Allen Ginsberg nel 1994
Cosmopolitan Race – gara automobilistica fatta a New York nel 1896
Cosmopolitan Soccer League – campionato dell'area metropolitana di New York
Cosmopolitan Opera House – teatro di New York
Cosmopolitan – nome con cui veniva commercializzata la Renault Supercinque nel 1990 dalla Renault
Cosmopolitan Cosmetics – casa farmaceutica produttrice di profumi
The Cosmopolitan Resort & Casino – casino a Las Vegas
CC-109 Cosmopolitan – aereo per il trasporto della famiglia dei Canadair, prodotto nel 1959 e ritirato nel 1994
Cosmopolitan – cocktail a base di vodka
Cosmopolitan – rivista statunitense edita da Hearst Corporation

Note